Sattel kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Sattel, Schwyz, ort och kommun, Schwyz, 
 Sattel Pass, bergspass, Schwyz, Bezirk Schwyz,

Tjeckien 

 Sedloňov, ort, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar